De Tour de Ski 2022/2023 begon op 31 december 2022 in Lenzerheide en eindigde op 8 januari 2023 in Val di Fiemme. Deze Tour de Ski maakt deel uit van de wereldbeker langlaufen 2022/2023. De Noor Johannes Høsflot Klæbo bij de mannen en de Zweedse Frida Karlsson bij de vrouwen wonnen deze Tour de Ski.

Etappeschema

Klassementen

Algemeen klassement

Puntenklassement

Etappes

Etappe 1

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 4

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Klassementsleiders na elke etappe

Externe links 
 Officiële website

Tour de Ski
Langlaufen in 2022
Langlaufen in 2023